Macario est un prénom espagnol et philippin qui peut désigner:
 Erminio Macario, un acteur italien
 Macario (film), un film mexicain réalisé en 1960
 Macario Vitalis (1898-1989), un peintre philippin 
 GP Macario, une course cycliste amateur disputée en Espagne